Devitt ist der Familienname folgender Personen:
 Donald Devitt (1921–2008), australischer Politiker
 Edward Devitt (1911–1992), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Fergal Devitt (Ringname Prince Devitt; * 1981), irischer Wrestler, siehe Finn Bálor
 Jamie Devitt (* 1990), irischer Fußballspieler
 John Devitt (* 1937), australischer Schwimmer
 Malcolm Devitt (1937–2012), englischer Fußballspieler

Siehe auch:
 H. P. Devitte, Schweizer Fußballschiedsrichter
 DeWitt
 McDevitt